Skrót AMF może oznaczać:
 Association Familiale Mulliez
 Action Message Format
 Additive Manufacturing File Format
 Alphamethylfentanyl
 Asociación Mundial de Fútbol de Salón
 Australian Military Forces, przodek Australian Army Reserve